Baños del Inca es una localidad peruana, capital del distrito homónimo ubicado en la provincia de Cajamarca, en el Sur del departamento de Cajamarca. Se encuentra a 2665 m s. n. m. y tenía 2723 hab. en 1993.

Clima

Véase también 
 Provincia de Cajamarca

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca

Localidades del departamento de Cajamarca